Asuntos internos puede referirse a:
Asuntos Internos (Unidad), nombre de una unidad policial, que ha dado origen a las otras accepciones.
Asuntos internos, una serie de televisión brasileña, cuyo nombre original es Força-tarefa.
Asuntos internos, el episodio 23 de la 10.ª temporada de la serie de televisión Padre de familia